Grünsbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Grünsbach (Gemeinde Hofstetten-Grünau), Ortschaft und Katastralgemeinde von Hofstetten-Grünau, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Grünsbach (Gemeinde Münster), Ortsteil der Gemeinde Münster, Bezirk Kufstein, Tirol

Gewässer:
 Grünsbach (Pielach), linker Zufluss der Pielach vor Hofstetten-Grünau, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich

Siehe auch:
 Grünbach
 Grünenbach (Begriffsklärung)
 Grüner Bach